Renjifo kan som auktorsförkortning betyda:

 Juan Manuel Renjifo
 Carlos Renjifo

Robotskapade auktorsförkortningar